

Села 
 Мар'янопіль — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада (в минулому — Новомиргородський район)
 Мар'янопіль — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новоукраїнська міська громада